Aldouane est un nom porté par deux localités du comté de Kent, au Nouveau-Brunswick (Canada). 

 Aldouane, un hameau situé entre Saint-Ignace et Elsipogtog, dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Aldouane, un district de services locaux situé entre Saint-Louis-de-Kent et Richibouctou, dans le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick, au Canada ;
 Grande-Aldouane, un hameau du district Aldouane ;
 Petite-Aldouane, un autre hameau du district Aldouane ;
 Petite rivière Aldouane.